

Овечкі — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Овечкі — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Овечкі — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Овечкі — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства